Osoby o tym nazwisku:
 Fredy Lienhard – szwajcarski kierowca wyścigowy
 Jürg Lienhard – szwajcarski kierowca wyścigowy
 Pepe Lienhard – szwajcarski muzyk
 Walter Lienhard – szwajcarski strzelec